Modern Madness è il secondo album del cantante statunitense Robert Tepper.

Tracce

Collegamenti esterni